

Філина — присілок, Ірбітський міський округ (Піонерський), Свердловська область
 Філина — присілок, Тугулимський міський округ, Свердловська область